Huaniqueo kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Huaniqueo, Hidalgo kommun, ort, Michoacán, 
 Huaniqueo (kommun), Michoacán, 

Robotskapade Mexikoförgreningar